Список режисерів мультсеріалу «Футурама» разом із переліком назв поставлених ними серій.

Веслі Арчер (Wesley Archer) 
 Kif Gets Knocked Up a Notch
 The Why of Fry

Пітер Аванзіно (Peter Avanzino) 
 The Series Has Landed
 A Flight to Remember
 Fear of a Bot Planet (разом з Карлосом Баеса, Ешлі Ленцом і Крісом Сов)
 Xmas Story
 Bender Gets Made
 Parasites Lost
 Insane in the Mainframe
 Crimes of the Hot
 Spanish Fry

Двейн Кері-Гілл (Dwayne Carey-Hill) 
 Obsoletely Fabulous
 Futurama: Bender's Big Score (DVD-фільм)

Сьюзен Діттер (Susan Dietter) 
 A Big Piece of Garbage
 A Bicyclops Built for Two
 The Honking
 The Cyber House Rules
 Godfellas
 Less Than Hero

Марк Ервін (Mark Ervin) 
 I Second That Emotion
 How Hermes Requisitioned His Groove Back
 The Cryonic Woman
 The Day the Earth Stood Stupid
 Leela's Homeworld
 A Pharaoh to Remember

Брет Гааланд (Bret Haaland) 
 I, Roommate
 Mars University
 A Head in the Polls
 The Deep South
 That's Lobstertainment!
 Anthology of Interest II
 Teenage Mutant Leela's Hurdles
 The Devil's Hands Are Idle Playthings

Рон Х'юґарт (Ron Hughart) 
 A Fishful of Dollars
 Fry and the Slurm Factory
 Raging Bender
 War Is the H-Word
 A Tale of Two Santas
 Bendin' in the Wind
 The 30% Iron Chef
 Bender Should Not Be Allowed on TV
 The Farnsworth Parabox

Кріс Лауден (Chris Louden) 
 Put Your Head on My Shoulder
 A Clone of My Own (разом з Річем Муром)
 Anthology of Interest I (разом з Річем Муром)
 The Luck of the Fryrish
 Time Keeps on Slippin'

Джефрі Лінч (Jeffrey Lynch) 
 My Three Suns
 Brannigan Begin Again

Річ Мур (Rich Moore) 
 Space Pilot 3000
 Hell Is Other Robots
 A Clone of My Own
 Anthology of Interest I
 Roswell That Ends Well

Джеймс Пердем (James Purdum) 
 The Birdbot of Ice-Catraz
 I Dated a Robot
 A Taste of Freedom

Кріс Сов (Chris Sauve) 
 Fear of a Bot Planet (разом з Ешлі Ленцом)
 The Lesser of Two Evils
 The Problem with Popplers (разом з Ґреґом Ванзо)

Свінтон Скотт III (Swinton O. Scott III) 
 Bendless Love
 A Leela of Her Own
 Jurassic Bark
 Three Hundred Big Boys

Браян Шизлі (Brian Sheesley) 
 Love's Labours Lost in Space
 When Aliens Attack
 Why Must I Be a Crustacean in Love?
 Mother's Day
 Amazon Women in the Mood
 Love and Rocket
 Future Stock
 The Route of All Evil
 The Sting

Пет Шінаґава (Pat Shinagawa) 
 Where the Buggalo Roam
 Where No Fan Has Gone Before

Ґреґ Ванзо (Gregg Vanzo) 
 Space Pilot 3000 (разом з Річем Муром)
 A Fishful of Dollars (разом з Роном Х'юґартом)
 The Problem with Popplers (разом з Крісом Сов)

Футурама
Режисери